LMF steht für:

 Leobersdorfer Maschinenfabrik, österreichische Maschinenfabrik
 Love Music Festival, Musikfestival in Magdeburg

Abkürzung